Скоки:
 Населённые пункты
 Скоки — городок в Польше.
 Скоки — волость в Польше.
 Скоки — деревня в Брестской области Беларуси.
 Скоки — город в штате Иллинойс, США

 Транспорт
 Скоки — станция Белорусской железной дороги в городе Бресте.

См. также